4-й американский шахматный конгресс (American Centennial Championship) проходил в Филадельфии с 17 по 31 августа 1876 года.

Регламент 
Турнир проходил в два круга.
 Первый приз — 300 долларов. Стартовый взнос 20 долларов.

Таблица турнира

Книги 
 The Second, Third and Fourth American Chess Congress: Cleveland 1871, Chicago 1874, Philadelphia 1876. George W. Mackenzie

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте chessgames.com

Американский шахматный конгресс
1876 год в шахматах
Спортивные соревнования в Филадельфии